Le Grand Galibier est un sommet du massif des Cerces dans les Alpes.
 Le col du Galibier est un fameux col routier au pied du sommet ci-dessus.
 La Bugatti 16C Galibier est une automobile, actuellement à l'état de concept-car, réalisée par Bugatti
 Galibier est une marque de chaussures d'alpinisme, dont le fameux modèle "Super Guide" tout cuir à semelle Vibram incontournable dans les années 1970 et toujours fabriqué.